Le nom Grand Théâtre ou Grand-Théâtre peut désigner plusieurs salles de spectacles :

 Grand Théâtre d'Angers ;
 Grand-Théâtre de Bordeaux ;
 Grand Théâtre de Dijon ;
 Grand Théâtre de Genève ;
 Grand Théâtre de Limoges ;
 Grand Théâtre de Luxembourg ;
 Grand Théâtre de Lyon ;
 Grand Théâtre de Paris, nom du théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet de 1890 à 1893 ;
 Grand Théâtre de Provence ;
 Grand Théâtre de Québec ;
 Grand-Théâtre de Verviers.